Нов () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Арль, кантон Шаторенар.

Площадь коммуны — 27,92 км², население — 4906 человек (2006) с тенденцией к росту: 5293 человека (2012), плотность населения — 189,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 5238 человек, а в 2012 году — 5293 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3289 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2517 были экономически активными, 772 — неактивными (показатель активности 76,5 %, в 1999 году — 70,8 %). Из 2517 активных трудоспособных жителей работали 2207 человек (1178 мужчин и 1029 женщин), 310 числились безработными (128 мужчин и 182 женщины). Среди 772 трудоспособных неактивных граждан 250 были учениками либо студентами, 274 — пенсионерами, а ещё 248 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 2119 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 5099,0 человек. При этом медиана доходов составила 17 тысяч 737 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Нов